Burunkaya steht für:
Burunkaya (Dinar), Dorf im  türkischen Bezirk Dinar, Provinz Afyonkarahisar
Burunkaya (Çaycuma), Dorf im  türkischen Bezirk Çaycuma, Provinz Zonguldak
den Felsen mit der Felsinschrift von Burunkaya im zentralen Bezirk der türkischen Provinz Aksaray